Сиротине — селище міського типу, Луганська область, Сєверодонецька міська рада
 Сиротине — село, Луганська область, Троїцький район
 Сиротине — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією

 Сиротине — колишнє село у Білопільському районі Сумської області.

Див. також
 Сиротинка
 Сиротенки